Sail kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sail-sous-Couzan, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sail-les-Bains, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Indonesien 

 Sungai Sail, vattendrag, 

Robotskapade Indonesienförgreningar